Ва́льтер Бух (; , Брухзаль, Баден — , Аммерзее) — партийный деятель НСДАП, председатель Высшего партийного суда НСДАП (ноябрь 1927 — май 1945). Рейхсляйтер (2 июня 1933 года — 8 мая 1945 года), обергруппенфюрер СС (9 ноября 1934), группенфюрер СА (18 декабря 1931).

Биография 
в Из дворянского рода. Образование получил в гимназиях Констанца и Карлсруэ. С 1902 года — фанненюнкер 114-го (6-го Баденского) пехотного полка «Кайзер Вильгельм II»; 27 января 1904 года произведён в лейтенанты. В Первую мировую войну был адъютантом полка командиром роты, батальона. В марте 1918 года произведён в майоры. В сентябре 1918 года был переведён в Военное министерство в Берлине.

После Ноябрьской революции в Германии 20 ноября 1918 года вышел в отставку и вступил в Баденскую организацию бывших военнослужащих. В ноябре 1922 года вступил в НСДАП. С августа 1923 был командиром отрядов СА во Франконии (центр — Нюрнберг). Был участником Пивного путча 8-9 ноября 1923 года в Мюнхене. В конце 1923—1924 году был одним из руководителей полулегальных формирований СА.

В ноябре 1927 года стал председателем Следственно-арбитражного комитета (УШЛА) ( or USCHLA), который в декабре 1933 года был преобразован в Высший партийный суд (; OPG). Основной задачей Высшего партийного суда, как и подчинённых ему нижестоящих судов, было следить за чистотой рядов нацистской партии, рассматривать дела против членов НСДАП, разрешать конфликтные ситуации внутри партии.

С декабря 1928 года являлся депутатом рейхстага от Восточного Ганновера. В то время НСДАП имела в рейхстаге только лишь 12 депутатских мест. Примерно в то же время вступил в СС. 2 сентября 1929 года выдал свою дочь Герду замуж за Мартина Бормана — тогда работника службы страхования в штабе Высшего командования СА. На этой свадьбе свидетелями были Адольф Гитлер и Рудольф Гесс.

Помимо Герды, в семье Буха была ещё одна дочь и двое сыновей.

В 1932 году пытался организовать группу с целью убийства начальника Штаба СА Эрнста Рёма, а 30 июня 1934 года являлся одним из активных участников уничтожения высшего руководства СА в Мюнхене во время «Ночи длинных ножей».

На посту высшего партийного судьи пытался играть роль «совести партии» и вести себя независимо. В конце 1935 года возбудил расследование деятельности гауляйтера и обер-президента Восточной Пруссии Эриха Коха по обвинению в злоупотреблении служебным положением. Но Гитлер тогда приказал прекратить расследование. После этого Бух демонстративно уехал на некоторое время в США. Вернувшись, Бух представил Гитлеру досье на имперского организационного руководителя и вождя Трудового фронта рейхсляйтера Роберта Лея, потребовав его отставки. Летом 1936 года был одним из главных инициаторов (вместе с Мартином Борманом) организации отставки гауляйтера Курмарка и Позена-Восточной Пруссии, обер-президента Бранденбурга Вильгельма Кубе, который распространял слухи в адрес жены Буха (и тёщи Мартина Бормана) в её якобы еврейском происхождении. Причиной инсинуаций Кубе в адрес жены Буха явился проявленный Высшим партийным судом и лично Бухом интерес к личной жизни Кубе и его стилем руководства в гау Курмарк.

После всегерманского еврейского погрома 10 ноября 1938 года (т. н. «Хрустальная ночь») пытался привлечь к ответственности погромщиков и грабителей по линии Высшего партийного суда. Всего тогда было привлечено к ответственности 30 нацистов, 4 исключены из НСДАП, двое понижены в должностях, остальные были освобождены от ответственности. Буху так и не удалось получить от Гитлера разрешение на возбуждение дел в отношении организаторов и руководителей «Хрустальной ночи». После этого он демонстративно отправился в путешествие, теперь уже в Южную Америку.

Между тем, влияние Буха в партии стало падать, и показателем этого в том числе является то, что его зять, начальник Штаба заместителя фюрера Мартин Борман, а также его дочь Герда (жена Бормана) перестали с ним общаться. Тем не менее, на посту председателя Высшего партийного суда Бух оставался до конца войны.

30 апреля 1945 года Бух был арестован американскими войсками и впоследствии приговорён к 5 годам тюремного заключения, включая 3 года рабочих лагерей. В июле 1949 года в ходе очередной волны денацификации его признали «главным преступником» в совершении военных преступлений.

Покончил жизнь самоубийством, перерезав себе вены на запястьях и бросившись в озеро Аммерзе.

Награды 
 Железный крест 1-го класса
 Железный крест 2-го класса
 Почётный крест ветерана войны
 Шеврон старого бойца
 Орден крови
 Почётный знак Кобург
 «Немецкая Олимпийская награда» 2-й степени
 Крест военных заслуг 1-й степени без мечей
 Крест военных заслуг 2-й степени без мечей
 Золотой партийный знак НСДАП
 Кольцо «Мёртвая голова»
 Почётная сабля рейхсфюрера СС

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Рейхсляйтеры
Нацистские преступники
Кавалеры ордена Крови
Офицеры СС
Офицеры СА
Члены Немецкой национальной народной партии
Свидетели на Нюрнбергских процессах